Lünemann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lünemann, österreichischer Philosoph
 Erich Lünemann (1881–1910), österreichischer Wirtschaftspädagoge
 Georg Heinrich Lünemann (1780–1830), deutscher Altphilologe und Lexikograf
 Gottlieb Lünemann (Georg Konrad Gottlieb Lünemann, 1819–1894), deutscher Theologe und Professor an der Universität Göttingen
 Johann Heinrich Christian Lünemann (1787–1827), deutscher Altphilologe
 Ruth Kolb-Lünemann (1924–1999), deutsche Sozialpolitikerin (SPD), Ehrenbürgerin von Wuppertal
 Winfried Lünemann, deutscher Schauspieler